Het tennistoernooi US Open werd in 1995 bij de mannen voor de 115e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaan Pete Sampras won het toernooi voor de derde keer door in de finale zijn als tweede geplaatste landgenoot Andre Agassi met 6-4 6-3 4-6 7-5 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1995